Hartig är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Georg Ludwig Hartig
 Robert Hartig
 Theodor Hartig

Tyska efternamn